

Organizações 
 Fiat Chrysler Automobiles — extinto conglomerado industrial ítalo-americano
 Chrysler (marca) — marca de automóveis americana e do prémio de longa data marca da montadora Stellantis North America
 Chrysler do Brasil — extinta divisão da americana Chrysler Corporation
 Stellantis North America — fabricante de automóveis dos Estados Unidos (antiga Chrysler Group)

Pessoas 
 Walter Chrysler — fundador da Chrysler
 Dorit Chrysler — musicista e produtora austríaca de música eletrônica

Desambiguação